Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Brzeziny – kolonia wsi Turznice w woj. kujawsko-pomorskim w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz
 Kolonia Brzeziny – kolonia wsi Brzeziny w woj. lubelskim w pow. łęczyńskim, w gminie Puchaczów
 Kolonia Brzeziny – kolonia wsi Brzeziny w woj. łódzkim w pow. poddębickim, w gminie Uniejów